

Elettronica  

 Classe H, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico

Navi militari 

 Classe H – classe di cacciatorpediniere della marina militare britannica
 Classe H – classe di sommergibili della marina militare italiana
 Classe H – classe di sommergibili della marina militare britannica
 Classe H – classe di sommergibili della marina militare statunitense